Comporta puede referirse a:
 Una cesta; o a
 Comporta, freguesia portuguesa en el municipio de Alcácer do Sal.